María Ana de Anhalt-Dessau (en alemán, Maria Anna von Anhalt-Dessau; Dessau, 14 de septiembre de 1837-Friedrichroda, 12 de mayo de 1906) fue una princesa de la Casa de Ascania, tercera hija del duque Leopoldo IV de Anhalt y de la princesa Federica de Prusia.

Familia 
Los abuelos de María Ana fueron Federico, príncipe heredero de Anhalt-Dessau, y la landgravina Amalia de Hesse-Homburg. Sus abuelos maternos fueron el príncipe Luis Carlos de Prusia (hermano del rey Federico Guillermo III de Prusia) y Federica de Mecklemburgo-Strelitz.

María Ana era una hermana menor del duque Federico I de Anhalt e Inés, duquesa de Sajonia-Altemburgo.

Matrimonio e hijos 
El 29 de noviembre de 1854 se casó con su primo segundo, el príncipe Federico Carlos de Prusia. Él era nieto del rey Federico Guillermo III de Prusia por su padre, el príncipe Carlos de Prusia. Tuvieron cuatro hijos:

Su matrimonio no fue feliz. Después del nacimiento de su cuarta hija, se relata que el príncipe Federico Carlos golpeó a su mujer por no producir un hijo. Según una fuente, solo fue por los ruegos del emperador Guillermo I de Alemania que la separación nunca llegó a producirse.

María Ana fue considerada por sus contemporáneos como una de las mujeres más encantadoras de su generación. Poseía un notable talento para la música y la pintura, y a menudo aconsejaba a las jóvenes chicas que entraban en sociedad por primera vez. María Ana era casi completamente sorda, y según su amiga, la princesa Catherine Radziwill, "la llevó a mostrar una extrema timidez y azoramiento cada vez que se encontraba en compañía". Radziwill continuó diciendo, no obstante, que "cuando [María Ana] estaba sola contigo, y no turbada por el ruido de muchas conversaciones a su alrededor, era bastante simpática, y realmente ingeniosa".

Últimos días 
Su marido, el príncipe Federico Carlos, murió el 15 de junio de 1885. Después de su muerte, María Ana dejó Berlín por Italia, permaneciendo principalmente en Nápoles, Roma, y Florencia. Pronto emergieron rumores de que María Ana había contraído un matrimonio morganático con el capitán von Wagenheim, uno de sus escuderos.

En 1889, su único hijo, el príncipe Federico, se casó con la princesa Luisa Sofía de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, una hermana de la emperatriz Augusta Victoria. María Ana murió el 12 de mayo de 1906 en Friedrichroda.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

Dessau
Consortes de la casa de Ascania
Princesas de Prusia por matrimonio
Princesas de Anhalt-Dessau (casa de Ascania)
Damas de la Orden de Luisa
Nacidos en Dessau
Princesas de Alemania del siglo XIX
Princesas de Alemania del siglo XX